Га́ницкий — фамилия.

Известные носители:

 Ганицкий, Антон Онуфриевич (1799—1848) — русский медик, военный врач, доктор медицины, автор ряда научных трудов.
 Ганицкий, Даниил Игоревич (род. 1980) — украинский футболист, полузащитник.
 Ганицкий, Фаддей Денисович (1844—1937) — советский украинский скрипач, педагог, дирижёр, композитор.